Los metriacantosáuridos (Metriacanthosauridae, antes denominados Sinraptoridae) son una familia de dinosaurios terópodos alosauroides carnívoros. Estos tendían a ser grandes depredadores, y algunos crecieron hasta tamaños de 10 metros. Los metriacantosáuridos son carnosaurios, y muchos fueron inicialmente clasificados dentro de Megalosauridae o Allosauridae antes de los análisis más recientes. Un enorme diente perteneciente a un gigantesco metriacantosáurido ha sido descrito por by Xu y Clarke en 2008.

Clasificación 
Cladísticamente, Sinraptoridae fue definido en 2005 por Paul Sereno como el grupo monofilético que abarca a Sinraptor dongi y todas las especies más cercanamente relacionadas con Sinraptor que a Allosaurus fragilis, Carcharodontosaurus saharicus, o el gorrión común (Passer domesticus).

Carrano, Benson & Sampson (2012) señalaron que el nombre Metriacanthosauridae debería ser usado ya que tiene prioridad sobre Sinraptoridae. Más aún, ellos nombraron a una nueva subfamilia, Metriacanthosaurinae para incluir a todos los metriacantosáuridos más cercanamente relacionados con Metriacanthosaurus que a Yangchuanosaurus. Un mucho mayor análisis filogenético halló que el megalosauroide basal Xuanhanosaurus (de acuerdo a Benson et al., 2010) es el metriacantosáurido más primitivo. Tanto Poekilopleuron como Lourinhanosaurus fueron encontrados como externos a la familia, y muchos taxones dentro de Metriacanthosauridae se encuentran en una politomía. Sin embargo, la posición de Xuanhanosaurus y Poekilopleuron es muy inestable, y su exclusión del análisis da lugar a un cladograma mejor resuelto y estable. El cladograma presentado aquí sigue a este estudio.

Referencias

Literatura 

 Rauhut, 2000. The interrelationships and evolution of basal theropods (Dinosauria, Saurischia). Ph.D. dissertation, Univ. Bristol [U.K.], 1-440.
 Currie and Zhao, 1994. A new carnosaur (Dinosauria, Theropoda) from the Jurassic of Xinjiang, People's Republic of China. Canadian Journal of Earth Sciences 30 p. 2037-2081.

Enlaces externos 

 Ficha y estado en TaxonSearch
 Sinraptoridae en The Theropod Database

Carnosauria